Herwig peut faire référence à :

Prénom 
Herwig est un prénom germanique composé de l'élément her, dérivé du vieux haut allemand hari qui signifie « armée », et de l'élément wig, signifiant « bataille, combat » en vieux haut-allemand. Dans les pays germaniques, il se rencontre essentiellement en Allemagne et en Autriche. 

Il est notamment porté par : 

  (né en 1931), historien de l'Antiquité allemand ; 
 Herwig Gössl (né en 1967), prélat catholique allemand, évêque auxiliaire de Bamberg depuis 2014 ; 
 Herwig Kircher (né en 1955), footballeur autrichien ; 
 Herwig Kogelnik (né en 1932), ingénieur et électronicien autrichien naturalisé américain, spécialiste en communications optiques ; 
 Herwig Rüdisser (né en 1956) chanteur autrichien ; 
 Herwig Schopper (né en 1924), physicien allemand ; 
 Herwig Wolfram (né en 1934), historien autrichien.

Patronyme 
Herwig est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par : 

  (né en 1959), tromboniste de jazz américain ; 
 Hans Herwig (1909–1967), producteur de cinéma et réalisateur autrichien ; 
  (né en 1941), historien militaire allemand naturalisé canadien ; 
  (né en 1972), journaliste, critique littéraire et écrivain allemand.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom germanique
Prénom allemand
Patronyme germanique
Patronyme allemand

en:Herwig